Cabaret Voltaire a dadaizmus „szentélye” Zürichben
Cabaret Voltaire brit zenekar, az ipari (industrial) zene képviselője
„Cabaret Voltaire”, Marcel Janco 1916-ban készült festménye
Cabaret Voltaire, texasi punk klub
Cabaret Voltaire, zenei helyszín Edinburgh-ban (Skócia)